Hotar steht für:

 Hotar (Bihor), ein Dorf im rumänischen Kreis Bihor

Hotar ist der Familienname folgender Personen:

 Nükhet Hotar (* 1961), türkische Hochschullehrerin und Politikerin (AKP)